Krönig steht für:
 Krönig, ein metallenes Ende von Turnierlanzen

Krönig ist der Familienname folgender Personen:
 August Krönig (1822–1879), deutscher Chemiker und Physiker
 Bernhard Krönig (1863–1917), deutscher Gynäkologe
 Jürgen Krönig (* 1948), deutscher Journalist
 Walter Krönig (1900–1989), deutscher Chemiker
 Wolfgang Krönig (1904–1992), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Kroenig
 Kronig